Okręty US Navy o nazwie USS "Beale", których patronem był Edward Fitzgerald Beale:
 Pierwszy "Beale" (DD-40) był niszczycielem typu Paulding, który wszedł do służby w 1912 i został zezłomowany w 1934.
 Drugi "Beale" (DD-471) był niszczycielem typu Fletcher, który wszedł do służby w 1942 i został skreślony w 1968.

Beale